Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Genista cinerea
 el nombre común de la planta Genista florida